Blécourt je název dvou obcí ve Francii:

 Blécourt (Haute-Marne) – obec v departementu Haute-Marne
 Blécourt (Nord) – obec v departementu Nord